pedra-pretensi – abitanti di Pedra Preta (Mato Grosso)
pedra-pretensi – abitanti di Pedra Preta (Rio Grande do Norte)